Премия «Спутник» за лучшую мужскую роль — мини-сериал или телефильм, присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года.

За все время существования премии ее получили 25 актёров. Актёр Эван Питерс — последний на данный момент обладатель премии, он получил ее за роль Джеффри Дамера в мини-сериале «Монстр: История Джеффри Дамера». Актёры Уильям Х. Мэйси и Джеймс Вудс завоевали большинство наград за лучшую мужскую роль в мини-сериале или телефильме; они являются двукратными обладателями премии. Актёр Бенедикт Камбербэтч шесть раз номинировался на эту премию, что является рекордным количеством номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучшую мужскую роль — мини-сериал или телефильм.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — мини-сериал или телефильм
 Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в мини-сериале или фильме
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия «Спутник»
Списки актёров
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам